Agres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Agres (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Agres (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar